Хард () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг. 

Входит в состав округа Брегенц.  . Официальный код  —  80215.

Находится на берегу Боденского озера при впадении в него нового Рейна.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Хуго Роггинер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 33 мест.

 АНП занимает 13 мест.
 другие: 7 мест.
 СДПА занимает 6 мест.
 Зелёные занимают 4 места.
 АПС занимает 3 места.

Примечания

Ссылки
 Официальная страница

Общины Форарльберга